Francisco Mondria (1972. július 22.–) chilei nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: alkalmazott. Teljes neve Francisco Alejandro Mondria Carvajal.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Chilei labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2008-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
2009-ben Nigériában rendezték az U17-es labdarúgó-világbajnokságot ahol Pablo Pozo chilei játékvezető állandó segítőjeként tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a dél-afrikai, a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott volt a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Pablo Pozo játékvezető állandó segítőjeként szolgált. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

Konföderációs kupa 
Dél-Afrika rendezte a 2009-es konföderációs kupa tornát, ahol a világbajnokság „főpróbáján” partbírói feladatokat látott el.

Források 

Chilei labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek